Růžička je zdrobnělina od slova růže.

Příjmení Růžička či Růžičková mělo v roce 2011 v Česku 19 761 osob. Podobné příjmení Ruzicka nebo Ruzicková má 9 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:

mužská podoba
 Adolf Růžička (1851–1941), český lékař, fotoamatér
 Antonín Růžička (* 1993), český lední hokejista
 Antonín Růžička (malíř) (1887–1951), český malíř a profesor kreslení
 Antonín Růžička (pedagog) (1883–1943), český pedagog, entomolog, mykolog a ornitolog
 Apollo Růžička (1856–1927), český bankéř, ředitel Živnostenské banky
 Arnošt Konstantin Růžička (1761–1845), římskokatolický kněz a českobudějovický biskup
 Dan Růžička (* 1991), český hokejista hrající extraligu za Plzeň
 Drahomír Josef Růžička (1870–1960), česko-americký lékař a fotograf
 Ferdinand Růžička (1920–1980), český fotbalista
 František Růžička (* 1939), český fotbalista
 Ivan Růžička (1927–2014), český hudební skladatel, dirigent a herec
 Jan Růžička (* 1984), český fotbalový obránce
 Jan Růžička (lední hokejista) (* 1997), český lední hokejista
 Jaroslav Růžička (* 1953), letecký konstruktér, poslanec FS za OF z Uh. Hradiště
 Jiří Růžička, více nositelů téhož jména a příjmení
 Josef Růžička, více nositelů téhož jména a příjmení
 Josef Vojtěch Růžička, český houslař
 Karel Růžička, více osob, rozcestník
 Květoslav Růžička (* 1946), český právník a vysokoškolský pedagog
 Leopold Ružička (1887–1976), chorvatský chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii
 Marek Růžička (* 1995), český hokejista
 Martin Růžička, více nositelů (rozcestník)
 Milan Růžička (1937–2011), český scenárista a režisér
 Miloš Růžička (* 1963), český politik a podnikatel
 Miroslav Růžička (1910–?), český a československý politik, poúnorový poslanec za ČSS
 Pavel Růžička, více osob, rozcestník
 Peter Ruzicka (* 1948), německý hudební skladatel
 Petr Růžička (1936–2007), český hudební skladatel
 Rudolf Růžička, více osob, rozcestník
 Stanislav Růžička (1872–1946), český lékař, legionář, průkopník eubiotiky
 Štefan Ružička (* 1985), slovenský hokejista
 Václav Apolinarius Růžička (1757–1823), český hudebník
 Viktor Růžička (* 1965), český podnikatel
 Viktor Růžička (kameraman) (1943–2014), český kameraman
 Vladimír Růžička (rozcestník), více osob, rozcestník
 Vlastimil Růžička (rozcestník), více osob, rozcestník
 Vojtěch Růžička (* 1986), český pokerový profesionál
 Zdeněk Růžička (zpěvák), český zpěvák, zakládající člen skupiny S.P.S.
 Zdeněk Růžička (1925–2021), český gymnasta

ženská podoba s přechýlením
 Alice Růžičková, česká filmová režisérka
 Anna Vlastimila Růžičková (1824–1869), česká básnířka, herečka a spisovatelka
 Božena Růžičková, česká flétnistka a pedagožka
 Hana Růžičková (politička) (1919–?), česká a čs. poslankyně KSČ za normalizace
 Hana Růžičková (1941–1981), česká gymnastka
 Helena Růžičková (1936–2004), česká herečka
 Kateřina Růžičková-Piňosová, česká hudební skladatelka
 Marie Růžičková (1914–???), česká politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Martina Růžičková (* 1980), česká cyklistka závodící za Duklu Praha
 Martina Růžičková-Jelínková, česká překážková žokejka
 Míša Růžičková (* 1967), česká textařka a písničkářka
 Nóra Ružičková (* 1977), slovenská básnířka a výtvarnice
 Petra Růžičková (* 1963), česká fotografka, výtvarnice, ilustrátorka a básnířka (pseudonym Petra Rosette)
 Petra Růžičková (sportovní lezkyně) (* 1989) česká reprezentantka ve sportovním lezení, mistryně ČR v boulderingu
 Věra Růžičková (1928–2018), česká gymnastka
 Zuzana Růžičková (1927–2017), česká klavíristka a cembalistka

jiné významy
 růžičková kapusta, druh zeleniny

Externí odkazy 
 

Česká příjmení